Locomotiva FFS Ce 6/8 I
Locomotiva FFS Ce 6/8 II
Locomotiva FFS Ce 6/8 III